Juan I de Francia (15-20 de noviembre de 1316) llamado «Juan el Póstumo», fue rey de Francia y de Navarra. Era el hijo póstumo y heredero del rey Luis X de Francia y de la princesa Clemencia de Hungría. Nacido la noche del 14 al 15 de noviembre de 1316, vivió solo 5 días, siendo sucedido por su tío paterno, el conde de Poitiers y regente de Francia en aquel entonces, con el nombre de Felipe V de Francia.

Es la persona más joven en ser rey de Francia, el único que ha tenido ese título desde su nacimiento y el único que lo ha mantenido durante toda su vida. Su reinado es el más corto de los reyes franceses. Aunque hoy se lo considera un rey, su estatus no fue reconocido hasta que cronistas e historiadores de siglos posteriores comenzaron a enumerar a Juan II, reconociendo así el breve reinado de Juan I.

Sucesión 
Su muerte puso fin a la sucesión en ese momento en Francia de padre a hijo. Tras ello, el duque Odón IV de Borgoña abogó por los derechos de la hija del primer matrimonio del rey Luis X, Juana, su sobrina. El rey Luis X la había aceptado como su hija pero su legitimidad estaba en duda porque había nacido en la misma época en que se produjo el escándalo de la torre de Nesle, el delito de adulterio de la primera esposa de Luis X, Margarita de Borgoña. Finalmente, en enero de 1317, el regente Felipe de Poitiers tomó la corona como Felipe V.

Supervivencia hipotética 

Diversas leyendas circulan sobre el infante real, las que fueron notablemente recogidas por Maurice Druon en sus libros Los reyes malditos. Se supone que su tío Felipe V mandó envenenarlo. Luego, una historia singular que se desarrolló años más tarde, disemina el rumor de que el pequeño rey Juan no estaba muerto, sino que fue cambiado en la cuna con el hijo de la nodriza de la reina, Giannino Baglioni, que fue asesinado en una presentación real.

Según lo anterior, Juan I reinó durante cinco días bajo la regencia de su tío. Cuando fue cambiado en la cuna, su "hermano de leche" fue quien murió frente a los barones franceses, siendo Giannino Baglioni el que fue enterrado con todos los honores en Saint-Denis, creyéndose que era el verdadero rey. El rey creció y se crio en la campiña francesa de Ile-de-France, creyendo que era el hijo de la nodriza.

Fue durante el cautiverio de Juan II de Francia (1356-1360) que un hombre llamado Giannino Baneoni pretendió ser Juan I y, por lo tanto, heredero de la corona. Trató de hacer valer sus derechos, pero fue apresado en Provenza y murió en cautiverio el año 1363. Un libro reciente plantea la siguiente hipótesis. Cola di Rienzo fue quien inventó los rumores que aseguraban que Giannino Baglioni era Juan I y el que posteriormente intenta ponerlo en el trono de Francia para reforzar el poder de Roma. Poco después de su reencuentro en 1354, Cola di Rienzo fue asesinado y Giannino esperó dos años antes de hacer evidentes sus pretensiones. Se dirigió a la corte de Hungría, donde el rey Luis I de Hungría, sobrino de Clemencia de Hungría, lo reconoció como hijo de Luis X y de Clemencia. En 1360, Giannino fue a Aviñón, pero el papa Inocencio VI se negó a recibirlo. Luego de varias tentativas para hacerse reconocer, fue arrestado y confinado en Nápoles, donde murió en 1363.

Ancestros

Sucesión

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 La France sous Jean Ier le Posthume de manière simple ainsi que les hypothèses de sa mort. A voir également tous les rois de la dynastie des capétiens (en francés)

Reyes de Francia de la dinastía de los Capetos
Reyes de Navarra
Hijos póstumos
Reyes de Francia del siglo XIII
Nacidos en París
Niños fallecidos
Fallecidos en París
Vizcondes de Castellbó